Winnebago County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Winnebago County (Illinois)
Winnebago County (Iowa)
Winnebago County (Wisconsin)